György Bognár – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Rick Bognar – wrestler canadese
 Tamás Bognár – arbitro di calcio ungherese
 Zsolt Bognár – ex calciatore ungherese